Le sigle SCT désigne :
 Le Syndrome du Choc Toxique, une maladie infectieuse ;
 Le Schéma de cohérence territoriale, outil administratif de la République française ;
 Le SEPA Credit Transfer, ou virement SEPA ;
 Le Sacré-Cœur Tourcoing, diminutif de l'Institution libre du Sacré-Cœur, établissement d'enseignement secondaire installé à Tourcoing, dans le Nord ;
 Le Service des Contrôles Techniques mis en place par le régime de Vichy en , chargé de surveiller les Français de la France libre à travers leurs correspondances et leurs communications téléphoniques ;
 Le Spéléo Club de Touraine 
 Le Sporting Club de Toulon, un club français de football ;
 Le Sporting club tulliste Corrèze (SCT Corrèze), un club français de rugby à XV.

L'abréviation Sct désigne :
 L'Écu de Sobieski, une constellation.